Tim Johnson (szül. Timothy Peter Johnson, 1946), Dél-Dakota állam szenátora 1997–2015 között
Tim Johnson (* 1961) Annie-díjas amerikai animációsfilm-rendező
Tim Johnson (* 1977) professzionális amerikai kerékpározó